Walsh kan som auktorsförkortning betyda:

 Benjamin Dann Walsh
 Elizabeth J. Walsh
 J. Bruce Walsh
 Neville Grant Walsh

Robotskapade auktorsförkortningar